Unidad 7 puede referirse a las siguientes acepciones:

Chile
 Unidad de negocio 7 de la Red Metropolitana de Movilidad.
 Unidad 7 del TMV.